European Masters 2020 – dziewiąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2019/2020 rozegrany został w dniach 22-26 stycznia 2020 roku w Dornbirn (Austria).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 80 000
 II miejsce: £ 35 000
 Półfinalista: £ 17 500
 Ćwierćfinalista: £ 11 000
 Runda 2: £ 6 000
 Runda 1: £ 4 000
 Ostatnia 64: £ 3 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 5 000

 Pula nagród: £ 407 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 146, 124  Thepchaiya Un-Nooh
 136  Mark Selby
 131  Ding Junhui
 130  Michael Holt
 128, 115, 110, 109, 107, 104, 100  Neil Robertson
 121  Xiao Guodong
 113, 113, 100  Zhou Yuelong
 109  Scott Donaldson
 106, 105, 105, 104, 102  Gary Wilson
 104  Graeme Dott
 102, 100  Barry Hawkins
 102  Liang Wenbo
 102  Marco Fu

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 17-19 grudnia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142  Michael Georgiou
 140  Jordan Brown
 137, 116, 105, 102, 102  Yan Bingtao
 135, 108, 105  Scott Donaldson
 135  Barry Hawkins
 135  David Grace
 134, 132, 121, 102  Liang Wenbo
 134  Alfred Burden
 134  Chang Bingyu
 131, 129  Luo Honghao
 130, 116  Zhou Yuelong
 128, 100  Lü Haotian
 127, 126, 105  Jak Jones
 125  Martin Gould
 124, 113  Luca Brecel
 123  Jack Lisowski
 120, 112  Xiao Guodong
 120  Mitchell Mann
 119  Michael White
 119  Stuart Bingham
 117, 102  Joe Perry

 115, 100  Neil Robertson
 115  Jimmy Robertson
 114, 114  Ryan Day
 113, 100  Robbie Williams
 113  Tom Ford
 112  Gary Wilson
 112  Thepchaiya Un-Nooh
 109, 107  Fergal O’Brien
 109  Tian Pengfei
 108  Lukas Kleckers
 106  Craig Steadman
 106  Dominic Dale
 105, 104, 102  Ding Junhui
 104, 101  Daniel Wells
 104  Mark King
 102  David Lilley
 102  Mei Xiwen
 101  Li Hang
 100  Chen Zifan
 100  Stephen Maguire

Linki zewnętrzne 
 European Masters 2020 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

European Masters
2020 w Austrii
Zawody sportowe w Austrii
2020 w snookerze
Dornbirn